Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Ciharashas (Cilaku), een plaats in het regentschap Cianjur van de provincie West-Java
Ciharashas (Cipeundeuy), een plaats in het regentschap Bandung Barat van de provincie West-Java